Kim Lindemann, né le  à Coire, est un joueur suisse de hockey sur glace, évoluant au poste de défenseur. Il joue, en 2012, dans l'équipe du SCL Tigers en LNA. Il est le fils de Guido Lindemann, le frère de Sven Lindemann et le neveu de Markus Lindemann.

Biographie 
Sa première équipe est le HC Arosa, qui évolue alors en , qui le prête ensuite au EHC Dübendorf. Il rejoint lors de la saison 2001-2002 le GCK Lions en Ligue nationale B. Pendant la saison 2003-2004, il est membre de l'autre équipe de Zurich, le ZSC Lions jusqu'au milieu de la saison 2008-2009 lorsqu'il rejoint les Rapperswil-Jona Lakers. Engagé d’abord jusqu’à la fin janvier, il termine la saison au Lido. En , il signe un contrat temporaire d’un mois avec le club saint-gallois, qui ne le renouvelle pas à cause de la signature de Thomas Walser. Il rejoint d’abord le HC Fribourg-Gottéron pour cinq matchs, avant de finir sa saison au HC Viège, en LNB.

Depuis la saison 2010-2011, Kim Lindemann joue avec le SCL Tigers en Ligue nationale A.

Famille 
Kim Lindemann est le fils du joueur Guido Lindemann et le neveu de Markus Lindemann. Son frère Sven est lui aussi joueur de hockey sur glace.

Titres et récompenses 
 2008 : Champion de Suisse avec le ZSC Lions

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||HC Davos U20 ||Jr Élites A ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||GCK Lions ||LNB ||9 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|GCK Lions U20 ||Jr Élites A||23 ||4 ||6 ||10 ||75 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
|2002-2003 ||GCK Lions ||LNB||17 ||1 ||1 ||2 ||33 ||9 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|rowspan="2"|2003-2004 ||ZSC Lions ||LNA ||22 ||2 ||2 ||4 ||56 ||13 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|GCK Lions||LNB||23 ||5 ||9 ||14 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||ZSC Lions ||LNA ||9 ||0 ||0 ||0 ||35 ||15 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|GCK Lions||LNB||28 ||7 ||10 ||17 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||ZSC Lions ||LNA ||22 ||1 ||1 ||2 ||4 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|GCK Lions||LNB||16 ||2 ||5 ||7 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||ZSC Lions ||LNA||31 ||0 ||1 ||1 ||53 ||7 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 ||ZSC Lions ||LNA||39 ||2 ||4 ||6 ||60 ||17 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|rowspan="3"|2008-2009 ||ZSC Lions ||LNA ||8 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|GCK Lions||LNB||20 ||2 ||7 ||9 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Rapperswil-Jona Lakers||LNA||23 ||0 ||0 ||0 ||10 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|rowspan="3"|2009-2010 ||HC Viège ||LNB ||32 ||9 ||8 ||17 ||77 ||10 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
|Rapperswil-Jona Lakers||LNA||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Fribourg-Gottéron||LNA||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||SCL Tigers ||LNA||43 ||0 ||1 ||1 ||55 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||SCL Tigers ||LNA||50 ||0 ||3 ||3 ||49 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 ||SCL Tigers ||LNA||41|| 1|| 3|| 4|| 39|| 5|| 0|| 0|| 0||2
|-
|2013-2014 ||SCL Tigers ||LNB|| 33 || 2 || 6 || 8 || 46 || 11 || 0 || 3 || 3 || 18
|-
|2014-2015 ||SCL Tigers ||LNB||40 || 4 ||  14 || 18 || 36 || 15 || 0 || 3 || 3 || 12 
|-
|2015-2016 ||SCL Tigers ||LNA|| 43 || 1 ||  4 || 5 || 30 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2016-2017 ||HC Viège ||LNB||47 || 4 || 9 || 13 || 38|| 4 || 0 || 0 || 0 || 6	
|-
|2017-2018 ||HC Viège ||LNB||27 || 0 ||  3 || 3 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
|2018-2019 ||HC Viège||LNB||35 || 3 ||  6 || 9 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2019-2020 ||HC Arosa|| SRL ||30 || 2 ||  9 || 11 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2021-2022|| HC Arosa || SRL ||  ||

Sources, notes et références

Sources 
 Kim Lindemann sur Hockeyfans.ch

Notes

Références 
  

Joueur suisse de hockey sur glace
Naissance en novembre 1982
Naissance à Coire
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Viège
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EHC Dübendorf
Joueur du HC Arosa
Défenseur de hockey sur glace